Абу Джа́фар Муха́ммад ибн аль-Мутавакки́ль аль-Мунтаси́р Билла́х ;
836,  — 862, ) — правитель из династии Аббасидов с 861 по 862 годы, сын халифа Джафара аль-Мутаваккиля.

Мухаммад аль-Мунтасир вступил на престол в 861 году и правил всего полгода. Его отец Джафар аль-Мутаваккиль пал жертвой заговора тюркских наемников. Придя к власти, халиф Аль-Мунтасир обвинил в убийстве и казнил визиря своего отца Аль-Фатха ибн Хакана. Аль-Мунтасир хорошо относился к Алидам и при нём был отменён запрет на посещение могилы Хусейна ибн Али в Кербеле.

Он умер от боли в горле и возможно был отравлен. Преемником халифа Аль-Мунтасира стал его двоюродный брат Ахмад аль-Мустаин. После смерти Аль-Мунтасира его мать получила разрешение на возведение мавзолея над могилой сына. Так возник один из первых мусульманских мавзолеев Кубба ас-Сулабия, в котором позднее похоронили двух других халифов Аль-Мутазза (ум. 870) и Аль-Мухтади (ум. 876).

Примечания

Литература 
 А. Али-заде Аль-Мунтасир Биллах (247/861-248/862) // Хроника мусульманских государств. М., УММА,. 2004. – 445 с., илл. ISBN 5-94824-111-4
 

Аббасидские халифы IX века